Maddow ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Maddow (1909–1992), US-amerikanischer Drehbuchautor und Schriftsteller
 Rachel Maddow (* 1973), US-amerikanische Radio- und Fernsehmoderatorin